Andrognathidae är en familj av mångfotingar. Andrognathidae ingår i ordningen Platydesmida, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Andrognathidae 31 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Andrognathidae